Il doppio maschile del Canada Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Novak ha fatto coppia con Radek Štěpánek, ma ha perso nel 2º turno contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Rikl ha fatto coppia con David Prinosil, ma ha perso in semifinale contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 4–6, 7–6(1), 6–3, Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Bob Bryan /  Bob Bryan (campioni) 
 David Prinosil /  David Rikl (semifinale) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2002
ATP Tour 2002